|-
| 141901 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141902 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141903 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141904 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141905 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141906 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141907 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141908 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141909 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141910 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141911 - || || 13 d'agost de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141912 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141913 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141914 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141915 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141916 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141917 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141918 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141919 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141920 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141921 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141922 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141923 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141924 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141925 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141926 - || || 14 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141927 - || || 13 d'agost de 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 141928 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141929 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141930 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141931 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141932 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141933 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141934 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141935 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141936 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141937 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141938 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141939 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141940 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141941 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141942 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141943 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141944 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141945 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141946 - || || 12 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141947 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141948 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141949 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141950 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141951 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141952 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141953 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141954 - || || 12 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141955 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141956 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141957 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141958 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141959 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141960 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141961 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141962 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141963 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141964 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141965 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141966 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141967 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141968 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141969 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141970 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141971 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141972 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141973 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141974 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141975 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141976 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141977 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141978 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141979 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141980 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141981 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141982 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141983 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141984 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141985 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141986 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141987 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141988 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141989 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141990 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141991 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141992 - || || 13 d'agost de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 141993 - || || 15 d'agost de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 141994 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141995 - || || 12 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 141996 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 141997 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 141998 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 141999 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142000 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-|}

1